Робертсвил има више значења:
 Робертсвил (Њу Џерзи)
 Робертсвил (Охајо)